Вильям Джонсон Фокс (; 1786—1864) — английский  и ; член Либеральной партии Великобритании.

Биография 

Вильям Джонсон Фокс родился 1 марта 1786 года в Уэйвени в английском графстве Суффолк; его родители были строгими последователями кальвинизма. Учился в .

Приобрел большую известность как проповедник унитариев, особенно когда вышли в свет два сборника его проповедей: «Christ and Christianity» и «Christian Morality». Со временем он все больше и больше переходил от чистой теологии в область политики и во время агитации за избирательную реформу был уже одним из видных представителей демократической партии, приняв доктрину ее теоретика — Иеремии Бентама. 

В 1814—1846 гг. Φокс читал ряд лекций для рабочих, которые были изданы в 1849 году. 

Окончательно разойдясь с конгрегацией унитариев, он высказал свой взгляд на свободу совести в сочинении «Religious Ideas» (1849). 

В 1847 году он был избран в Палату общин Великобритании; выступал оратором только по вопросам народного образования, отстаивая всеобщее обязательное обучение.

Вильям Джонсон Фокс умер 3 июня 1864 года в городе Лондоне.

Примечания

Литература 
 Fox, William Johnson // Dictionary of National Biography, 1885-1900 .
 Memorial Edition of the Works of W. J. Fox. Charles Fox, Publisher. London. 1868. p.355-359 .

Ссылки 
 Fox, William Johnson // The Nuttall Encyclopædia .

Члены парламента Соединённого королевства (1847—1852)
Члены парламента Соединённого королевства (1852—1857)
Члены парламента Соединённого королевства (1857—1859)
Члены парламента Соединённого королевства (1859—1865)
Члены Либеральной партии Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Хомертон-колледжа (Кембридж)